Unterzug steht für:

 einen stützenden Balken, siehe Unterzug (Bauwesen)
 einen Teil von Maschinen, siehe Unterzug (Maschinenbau)